

Bijoux 
Les joyaux sont des bijoux. Notamment :
 les joyaux de la Couronne britannique ;
 les joyaux de la Couronne de France ;
 les joyaux de la Couronne iranienne ;
 les joyaux de la Couronne suédoise.

Voir aussi 
 le Joyau d'Alfred, objet d'art du Moyen Âge conservé en Grande-Bretagne.

Danse 
 Joyaux (Jewels), ballet de George Balanchine.

Littérature 
 Tarzan et les joyaux d'Opar, roman d'Edgar Rice Burroughs ;
 Les Joyaux de la reine (1969), deuxième histoire de la série Les Mousquetaires ;
 La Trilogie des joyaux (1989-1991), de David Eddings ;
 Joyaux (1992), roman de Danielle Steel ;
 Les joyaux noirs, série de Anne Bishop commencée en 2010.

Télévision
 Le Joyau de la couronne (1984), série britannique ;
 Princesse Starla et les Joyaux magiques (1995-1996), série américaine.

Patronyme 
 Philippe Joyaux est le nom d'état civil de l'écrivain français Philippe Sollers, né en 1936 ;
 François Joyaux, né en 1938, professeur émérite de civilisation de l'Asie orientale.

Voir aussi 
 Achille Joyau (1831-1873), architecte et peintre français, père d'Amédée ;
 Emmanuel Joyau (1850-1924), philosophe français ;
 Amédée Joyau (1872-1913), peintre-graveur français, fils d'Achille.

Divers 
 les Trois Joyaux, expression commune au jaïnisme, à l'hindouisme et au bouddhisme ;
 Les Joyaux de la Princesse (LJDLP), groupe musical français de dark ambient fondé à la fin des années 1980.